Il singolare dell'IGA U.S. Indoor Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Venus Williams.

Venus Williams ha battuto in finale 6–3, 6–2  Joannette Kruger.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (semifinali)
  Sandrine Testud (quarti di finale)
  Venus Williams (campionessa)
  Joannette Kruger (finale)

 Serena Williams (quarti di finale) 
 Amy Frazier (secondo turno) 
 Sarah Pitkowski (semifinali) 
 Li Fang (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1998